Nilo Cabasila (in greco: Nεῖλος ὁ Kαβάσιλας; Tessalonica, fine del XIV secolo – Costantinopoli, 1363) – teologo e arcivescovo ortodosso bizantino.
 Nicola Cabasila (in greco: Nικόλαος ὁ Kαβάσιλας detto anche Xαμαετάς; Tessalonica, 1322-1391) – teologo e mistico bizantino, nipote di Nilo Cabasila.
 Demetrio Ducas Cabasilas (XIV secolo) – funzionario e magnate bizantino.